Я́рви ( и ) — финская и эстонская фамилия. Известные носители:

 Ярви, Кристьян (род. 1972) — эстонско-американский дирижёр.
 Ярви, Неэме (род. 1937) — советский и американский дирижёр.
 Ярви, Пааво (род. 1962) — эстонско-американский дирижёр.
 Ярви, Сами (псевдоним Сэм Лейк; род. 1970) — финский писатель.
 Ярви, Эуген Матвеевич (1917—1994) — вальщик леса, Герой Социалистического Труда (1957).
 Ярви, Юрки (род. 1966) — финский яхтсмен.

Другое 
 ярви — часть топонимов со значением «озеро».

См. также 
 Ярв
 Ярве
 Ярвинен